Subarew, weibliche Form Subarewa, ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Sergejewitsch Subarew (* 1987), russischer Eishockeyspieler
 Juri Subarew (* 1940), sowjetischer Skispringer
 Nikolai Michailowitsch Subarew (* 1971), russischer Physiker
 Olga Subarewa (* 1958), sowjetische Handballspielerin
 Prokopij Timofejewitsch Subarew (1886–1938), sowjetischer Politiker
 Wiktor Subarew (1973–2004), kasachischer Fußballspieler